Jänisvaara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jänisvaara (kulle i Norra Lappland), 
 Jänisvaara (kulle i Östra Lappland), 

Robotskapade Finlandförgreningar